Ласт — видозмінена, схожа на плавник кінцівка морських тварин.
 Ласт — пристосування для підводного плавання, що надівається на ноги плавця.
 Ласт — одиниця вимірювання об'єму, значення якої значно розрізнялося в різні часи і залежало від конкретного вантажу.

Прізвище 

 Джеймс Ласт (1929—2015) — німецький композитор, аранжувальник і диригент.
 Кендра Ласт ( 1978) — американська порноактриса.
 Роберт Ласт (1923—1986) — німецький музикант.

Див. також 
 Ласти